Александров, Григорий Васильевич:
 Александров, Григорий Васильевич (1895—1966) — советский военный деятель, генерал-майор интендантской службы.
 Александров, Григорий Васильевич (1903—1983) — советский кинорежиссёр, народный артист СССР.